Westland Whirlwind bezeichnet:

* einen englischen Flugzeugtyp, siehe Westland Whirlwind (Flugzeug)
 einen englischen Hubschraubertyp, siehe: Westland Whirlwind (Hubschrauber)